Djavakh en arménien ou Djavakhétie en géorgien, peut désigner :
 la Djavakhétie, une région du Caucase aujourd'hui intégrée à la région de Samtskhé-Djavakhétie en Géorgie ;
 le Djavakh ou Djavakhétie, un massif s'étendant en Arménie et en Géorgie.